Felip II de Borgonya (1342–1404), duc de Borgonya.
 Felip II de Castella (1527-98), rei de Castella, i d'Aragó i Portugal com a Felip I.
 Felip II de França (1165–1223), rei de França.
 Felip II de Macedònia (382 aC–336 aC), rei de Macedònia.
 Felip II de Navarra (1293–1322), rei de Navarra i rei de França.
 Felip II de Savoia (1438-97), duc de Savoia.
 Felip II de Tàrent (1329–74), Príncep de Tàrent, Príncep d'Acaia i pretendent a l'Imperi Llatí.